

Sigle 
 Macchina Nascosta – strumento dei Pokémon
 Movimento nonviolento – associazione fondata da Aldo Capitini
 Movimiento Nacional – ovvero la Falange franchista

Chimica 
 Mn – simbolo chimico del manganese

Codici 
 MN – codice vettore IATA di Comair Limited e Kulula.com
 MN – codice FIPS 10-4 del Principato di Monaco
 mn – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua mongola
 MN – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Mongolia
 MN – codice ISO 3166-2:EG di al-Minya (Egitto)
 MN – codice ISO 3166-2:IE della contea di Monaghan (Repubblica d'Irlanda)
 MN – codice ISO 3166-2:IN di Manipur (India)
 MN – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Mantova (Italia)
 MN – codice ISO 3166-2:NI di Managua (Nicaragua)
 MN – codice ISO 3166-2:US del Minnesota (Stati Uniti)
 MN – codice ISO 3166-2:ZW di Matabeleland North (Zimbabwe)
 MN – codice ISO 3166-2:IT navale di Monfalcone

Fisica 
 mn – massa a riposo del neutrone

Informatica 
 .mn – dominio di primo livello della Mongolia

Altro 
 mN – simbolo del millinewton
 MN – simbolo del meganewton
 MN – sigla automobilistica della targa di Mantova
 M/N – abbreviazione di motonave
 m.n. o M.N. – "mappale numero", usato nei dati catastali
 MN – sigla del motoneurone

Altri progetti